Magdalena hace referencia a varios artículos:

Arquitectura y urbanismo
 Villa Magdalena, palacete en Oviedo;
 Palacio de La Magdalena, en Santander;
 Península de La Magdalena, parque en la ciudad de Santander, España;
 Ermita de la Magdalena 
 Iglesia de Santa María Magdalena

Transporte 
 Estación Magdalena, estación de trenes en Magdalena, Argentina;
 Estación Empalme Magdalena, estación de trenes en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Astronomía 
 (318) Magdalena, asteroide;

Cultura y deporte
 Fiestas de la Magdalena (Castellón de la Plana)
 Maddalena (película de 1971), dirigida por Jerzy Kawalerowicz;
 Real Sociedad de Tenis de La Magdalena, institución deportiva de Santander, España;

 Gastronomía
 Magdalena (alimento), dulce;
 Magdalena, uno de los varios nombres dados a los Muffins en el idioma español;

 Geografía física
 Isla Magdalena 
 Río Magdalena (desambiguación)

Historia 
 Departamento del Magdalena (Gran Colombia), antigua división administrativa de la Gran Colombia;
 Estado Soberano del Magdalena, antiguo estado federal de los Estados Unidos de Colombia;
 Magdalena Grande, antiguo departamento de Colombia;

Divisiones administrativas 
 Magdalena (Beni), municipio de Beni, Bolivia
 La Magdalena (Quito), parroquia de Quito, Ecuador;
 Magdalena (Honduras), municipio de Intibucá;

Argentina
 Partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires;
 Magdalena, localidad de Buenos Aires;

Colombia
 Magdalena, departamento;
 La Magdalena (La Apartada), caserío en Córdoba;

España
 La Magdalena (Alicante), localidad de Alicante.
 La Magdalena (Córdoba), barrio de Córdoba.
 La Magdalena (Cudillero), localidad de Cudillero, Asturias.
 La Magdalena (Entrego), localidad de Entrego, Asturias.
 La Magdalena (Guriezo), localidad de Cantabria.
 La Magdalena (Jaén), barrio de Jaén.
 La Magdalena (Murcia), localidad de Murcia.
 La Magdalena (Salamanca), localidad de Salamanca.
 La Magdalena (Siero), localidad de Siero, Asturias.
 La Magdalena (Villaviciosa), localidad de Villaviciosa, Asturias.
 La Magdalena (Zaragoza), barrio de Zaragoza.
 Magdalena (Berriatua) , localidad de Berriatua, Vizcaya.
 Magdalena (Ubide), localidad de Ubide, Vizcaya.
 Santa Magdalena de Bellver, localidad en la provincia de Lérida.
 Santa Magdalena de Pulpis, localidad en la provincia de Castellón.
 Canales-La Magdalena, localidad de León.
 Huertas de la Magdalena, localidad de Extremadura.

Estados Unidos
 Magdalena (Nuevo México), localidad de Nuevo México;

México
 Municipio de Magdalena (Jalisco)
 Magdalena (Veracruz), localidad en el estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior;
 Magdalena (Sonora), municipio en el estado de Sonora, la cabecera es Magdalena de Kino;
 Magdalena de Kino, cabecera del municipio de Magdalena (Sonora), Sonora;  
 La Magdalena Contreras, delegación en el Distrito Federal;
 La Magdalena Tlatlauquitepec, municipio en el estado de Puebla;

Perú
 Distrito de Magdalena (Chachapoyas), departamento de Amazonas;
 Distrito de Magdalena (Cajamarca), departamento de Cajamarca;
 Distrito de Magdalena del Mar, departamento de Lima;

Personas 
 Magdalena (nombre)
 Magdalena Adamowicz, activista polaca.
 Magdalena Petit (1903-1968), escritora chilena;
 Magdalena de Valois (1520-1537), reina de Escocia;
 Magdalena Frackowiak (1984-), modelo polaca;
 Magdalena Ruiz Guiñazú (1935-), periodista argentina;

 Religión 
 María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús de Nazaret;
 Magdalena Sofía Barat''', fundadora de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón y considerada santa por la Iglesia Católica.